Sankt Johannes Kirke eller blot Johanneskirken er navnet på flere kirker:
 Sankt Johannes Kirke (Aarhus) – en kirke i Sankt Johannes Sogn i Aarhus Kommune
 Sankt Johannes Kirke (København) – en kirke i Simeon-Sankt Johannes Sogn i Københavns Kommune
 Sankt Johannes Kirke (Herning) – en kirke i Sankt Johannes Sogn i Herning Kommune
 Sankt Johannes Kirke (Vejle) – en kirke i Sankt Johannes Sogn i Vejle Kommune
 Sankt Johannes Kirke (Als) – en kirke i Kegnæs Sogn i Sydals Kommune
 Sankt Johannes Kirke (Esbjerg Kommune) – en metodistkirke i Esbjerg i Esbjerg Kommune
 Sankt Johannes Kirke (Svendborg Kommune) – en tidligere metodistkirke i Svendborg i Svendborg Kommune, afhændet 1996
 Johanneskirken (Greve Kommune) – en kirke i Greve Sogn i Greve Kommune
 Johanneskirken (Randers Kommune) – en kirke i Vorup Sogn i Randers Kommune
 Johanneskirken (Gladsaxe Kommune) – en romersk-katolsk kirke i Søborg i Gladsaxe Kommune
 Johanneskirken (Vejen Kommune) – en kirke i Brørup Sogn i Vejen Kommune`
 Johanneskirken (Lemvig) - en kirke i Lemvig tilhørende Lemvig og Omegns Valgmenighed.

 Sverige
 Sankt Johannes Kirke (Malmø) – en kirke i Malmø

 Tyskland
 Sankt Johannes Kirke (Før) – en kirke på Før, Sydslesvig